Джек Уильям Стейси (; родился 6 апреля 1996) — английский футболист, защитник клуба «Борнмут».

Футбольная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Рединга», выступал за клуб с восьмилетнего возраста. 10 декабря 2013 года подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. Профессиональный дебют Стейси состоялся 16 августа 2014 года в матче Чемпионшипа против «Ипсвич Таун» на стадионе «Мадейски». В октябре 2015 года подписал новый контракт с «Редингом» до 2019 года.

23 ноября 2015 года отправился в одномесячную аренду в клуб Лиги 2 «Барнет». Провёл за команду 2 матча.

24 марта 2016 года отправился в аренду в Лиги 2 «Карлайл Юнайтед». Провёл за команду 9 матчей и забил 2 мяча.

31 августа 2016 года отправился в аренду в клуб Лиги 2 «Эксетер Сити». Провёл в команде весь сезон 2016/17, сыграв 36 матчей и забив 1 мяч.

26 июня 2017 года перешёл в клуб Лиги 2 «Лутон Таун», подписав с ним двухлетний контракт. 5 августа 2017 года дебютировал за «Лутон Таун» в матче Лиги 2 против «Йовил Таун», в котором «шляпники» разгромили соперника со счётом 8:2. По итогам сезона 2017/18 «Лутон Таун» занял второе место в Лиге 2, получив право выхода в Лигу 1. В следующем сезоне помог своей команде выиграть Лигу 1.

8 июля 2019 года Стейси перешёл в клуб Премьер-лиги «Борнмут» за 4 млн фунтов, подписав четырёхлетний контракт. 28 августа 2019 года дебютировал за «Борнмут» в матче Кубка Английской футбольной лиги против «Форест Грин Роверс». 15 сентября дебютировал в Премьер-лиге, выйдя в стартовом составе в матче против «Эвертона».

Достижения

Командные достижения 
 Рединг
 Обладатель : 2013/14

 Лутон Таун
 Второе место в Лиге 2: 2017/18
 Чемпион Лиги 1: 2018/19

Личные достижения 
 Молодой игрок сезона в «Лутон Таун»: 2017/18
 Игрок сезона в «Лутон Таун»: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Борнмута»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Барнет»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Игроки ФК «Эксетер Сити»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Борнмут»